Il doppio del torneo di tennis Dutch Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martín García e Luis Horna che hanno battuto in finale Fernando González e Nicolás Massú 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Fernando González /  Nicolás Massú (finale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti di finale)

 Jean-François Bachelot /  Julien Benneteau (semifinali)
 Martín García /  Luis Horna (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dutch Open 2005